CO-RIO pode se referir a: 
 Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro
 Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Desambiguações de siglas